Франкенштейн:

 «Франкенштейн» — сокращённое название романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).
 Виктор Франкенштейн — главное действующее лицо романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», а также прообраз персонажей множества книжных, драматических и кинематографических адаптаций его сюжета.
 Франкенштейн — распространенное ошибочное именование чудовища, созданного Виктором Франкенштейном. В романе монстр не имел имени.

 Франкенштейн — название многих экранизаций, а также кино- и телеадаптаций романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»:
 «Франкенштейн» (фильм, реж. Дж. Сирл Доули, 1910).
 «Франкенштейн» (фильм, реж. Джеймс Уэйл, 1931).
 «Невеста Франкенштейна» (фильм, реж. Джеймс Уэйл, 1935).
 «Франкенштейн встречает человека-волка» (фильм, реж. Рой Уильям Нилл, 1943).
 «Франкенштейн против Барагона» (фильм, реж. Исиро Хонда, 1965).
 «Франкенштейн создал женщину» (фильм, реж. Теренс Фишер, 1966).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Войтек, 1968).
 «Франкенштейн должен быть уничтожен» (фильм, реж. Теренс Фишер, 1969).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Гленн Джордан, 1973).
 «Плоть для Франкенштейна» (фильм, реж. Пол Морриси, студия Энди Уорхола,1973).
 «Франкенштейн: история любви» (телефильм, реж. Боб Тенолт, 1974).
 «Молодой Франкенштейн» (фильм, реж. Мэл Брукс, 1974).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Джеймс Ормерод, 1984).
 «Франкенштейн-90» (телефильм, реж. Ален Жесуа, 1984).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Барт Бринкерхофф, 1987).
 «Франкенштейн освобождённый» (фильм, реж. Роджер Кормэн, 1990).
 «Франкенштейн Эдисона» (фильм, 1990).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Дэвид Уикис, 1992).
 «Франкенштейн Мэри Шелли» (фильм, реж. Кеннет Брана, 1994).
 «Франкенштейн» (фильм, 1994, реж. Бак Адамс)
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Кевин Коннор, 2004).
 «Франкенштейн» (телефильм, реж. Маркус Ниспел, 2004).
 «Франкенштейн: возрождённое зло» (2005)
 «Франкенштейн» (2007)
 «Я, Франкенштейн» (фильм, реж. Стюарт Битти, 2014).
 «Виктор Франкенштейн» (фильм, реж. Пол Макгиган, 2015).
 «Франкенштейн Гильермо дель Торо» (будущий фильм).

 Франкенштейн (спектакль) — постановка Дэнни Бойла на сцене Королевского национального театра (2011).
 Франкенвини (фильм) — переложение фильма «Франкенштейн» Тима Бёртона для детской аудитории.
 Франкенштейн — город в Германии.
 Франкенштайн (Франкенштейн) — за́мок, в честь которого Мэри Шелли назвала персонажа, расположенный к югу от города Дармштадт, Германия.
 Франкенштейн — немецкое название города Зомбковице-Слёнске в современной Польше

Фамилия 
 Франкенштейны — дворянский род Российской империи.
 Франкенштейн, Георг Арбогаст (1825—1890) — германский политик и баварский землевладелец.
 Франкенштейн, Евгений Владимирович фон (1857—?) — генерал-майор Отдельного корпуса жандармов
 Франкенштейн, Михал-Адам (Michal-Adam z Franckensteinu Franck, 1657—1728) — чешский историк.

См. также 
 
 Эдвард Руки-ножницы
  — фильм 1995 года, в котором главный герой собран из кусков разных человеческих тел.

Примечания